Дюплен, Жан (также Дюпплен, Jean Duppelin; 1771—1813) — французский бригадный генерал, кавалер ордена Почётного легиона (1809).
 Дюплен, Пьер Жак (Pierre Jacques Duplain; 1742—1820) — французский издатель из прославленной династии лионских печатников, сыграл важную роль в Великую революции и эпоху террора.